Игу́мнов — русская фамилия, происходит от православного церковного чина «игумен»; имеет женскую форму .

Известные носители

А 
 
 Игумнов, Анатолий Александрович (1946—2020) — российский государственный деятель, мэр Чебоксар (1995—2002).

Г, И, К 
 Игумнов, Геннадий Вячеславович (1936—2021) — советский и российский политик, губернатор Пермской области.
 Игумнов, Иван Николаевич (род. 1996) — российский хоккеист.
 Игумнов, Игорь Яковлевич (род. 1924) — советский футболист, волейбольный тренер.
 Игумнов, Илья Максимович (ум. 1765) — российский дипломат.
 Игумнов, Константин Николаевич (1873—1948) — русский и советский пианист, доктор искусствоведения, профессор и ректор Московской консерватории, Народный артист СССР, лауреат Сталинской премии.

Н 
 Игумнов, Николай Васильевич (1855—1924) — русский купец, благотворитель, совладелец торгово-промышленного товарищества «Ярославская Большая мануфактура», владелец золотых приисков в Сибири.

С



См. также